Гран-при Канады 1967 года — восьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1967 года. Автогонки прошли 27 августа 1967 года на трассе Моспорт-Парк. Это первый гран-при в рамках чемпионата Формулы 1, состоявшийся на территории Канады.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 
 Photos from the 1967 Canadian Grand Prix at Mosport

Гран-при Канады
Спорт в Канаде в 1967 году
Август 1967 года
События 27 августа
Автоспорт в Канаде